Friesenstadion ist der Name folgender Sportstätten:

 Friesenstadion in Berlin, Schwimmstadion im Volkspark Friedrichshain
 Karl-Friedrich-Friesen-Stadion in Fürstenwalde/Spree, Spielstätte des Fußballvereins FSV Union Fürstenwalde
 Friesenstadion in Husum, Spielstätte des Fußballvereins Husumer SV
 Friesenstadion in Sangerhausen, Spielstätte des VfB Sangerhausen